Cet article présente la liste des principaux cours d'eau de Lituanie

 
Lituanie
Cours d'eau